1932. évi nyári olimpiai játékok
1984. évi nyári olimpiai játékok
2028. évi nyári olimpiai játékok